Рождественский монастырь
Рождественский монастырь (Болгария)
 Рождественский монастырь (Солигалич)
 Рождественский монастырь (Москва)
 Рождественский монастырь (Новгород) См. также 
 Христорождественский монастырь
 Богородице-Рождественский монастырь
 Рождественский собор